Арянла () — река в Ишеевском сельсовете Ишимбайского района Башкортостана, правый приток Селеука.

С правого борта суходола речки располагается Ишеевская пещерная система.

Арянлу пересекает дорога местного значения Ишеево — Ахмерово.

Топографические карты

Примечания 

Притоки Селеука
Реки Ишимбайского района
Ишеево